Са́лдус:

 Салдус — город в Латвии.
 Салдус — железнодорожная станция в Салдусе.
 Салдус — футбольный клуб из Салдуса.